Mindaugas Grigalevičius (Vilkaviškis, 3 de dezembro de 1981) é um futebolista lituano. 

Atuou, entre outros clubes, pelo FK Žalgiris Vilnius. Encontra-se atualmente no Mika Football Club.

 
Futebolistas da Lituânia
Futebolistas do FK Žalgiris
Jogadores da Seleção Lituana de Futebol